Grady Sizemore (1982 ), joueur américain de baseball ;
 Scott Sizemore (1985 ), joueur américain de baseball ;
 Tom Sizemore (1961 - 2023), acteur américain.

Nom composé 
 Chris Costner-Sizemore (1927 -), femme américaine, diagnostiquée comme souffrant du trouble de la personnalité multiple.
Patronyme anglais